ФК «Ферст Вієнна» в сезоні 1928—1929 — 35-й сезон австрійського футбольного клубу «Ферст Вієнна».

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Товариські матчі

Посилання 
 
 
 
 

1928–1929
Фірст Вієнна